El Gran Premi de França de motociclisme de 2013 fou la quarta cursa de la temporada 2013 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Bugatti (Le Mans, França) el dia 19 de maig de 2013.

Resultats

MotoGP

Moto2 
La carrera fou aturada en la volta 24 de 26 a conseqüència de la pluja. El resultat final fou pres a la volta 22.

Moto3

Notes 

França
Competicions motociclistes a França